Aniołek (oryg. Angel Baby) – australijski film z 1995
 Aniołek (oryg. Engelchen) – niemiecki film z 1996
 Aniołek (oryg. Undercover Angel) – kanadyjski film z 1999
 Aniołek (oryg. The Angel Doll) – amerykański film z 2002

 Aniołek przynoszący prezenty
 Mysz aniołek
 Mordechaj Anielewicz, pseud. „Aniołek”

Zobacz też 
 Anioł